Vondrák je příjmení, které nese více osobností:

 Ivo Vondrák (* 1959) – český informatik, vysokoškolský profesor a politik
 Jan Vondrák (architekt) (* 1981) – český architekt
 Jan Vondrák (astronom) (* 1940) – český astronom
 Jan Vondrák (botanik) (* 1979) – český botanik, lichenolog
 Jaroslav Vondrák (1881–1937) – český architekt
 Jaroslav Vondrák (bubeník) – český bubeník skupiny Bacily
 Jiří Vondrák – český režisér
 Václav Vondrák (1859–1925) – český lingvista
 Zdeněk Vondrák (1927–???) – český generál a politik

ženský tvar s přechýlením
 Marie Vondráková (1881–1970) – česká publicistka a sociální pracovnice

jiný význam – v astronomii
 (35356) Vondrák – asteroid